FK Ekranas je bio litavski nogometni klub iz Panevežisa. Ugašen je 2014. godine zbog financijskih problema.

Ekranas ima i svoju drugu (rezervnu) momčad. Najveći uspjeh u Europi im je igranje u play-off-u Europske lige u sezoni 2011./12.

Uspjesi 

A Lyga: 7 (8)
 (1985.), 1993., 2005., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012.

Litavski kup: 4 (5)
 (1985.), 1998., 2000., 2010., 2011.

Litavski superkup: 4
 1998., 2006., 2010., 2011.

Sezoni

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službene klupske stranice
 Službene stranice navijača

Ekranas